Tocqueville kan syfta på:

Personer 

 Alexis de Tocqueville (1805–1859), fransk publicist och politiker

Platser 

 Tocqueville, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Tocqueville, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Tocqueville-en-Caux, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Tocqueville-les-Murs, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Tocqueville-sur-Eu, fransk kommun i departementet Seine-Maritime